Ел Качоро има више значења:

 Ел Качоро (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Качоро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику